Giovanni Correr – podestà di Cividale e di Parenzo
 Giovanni Correr (1533--1583) – diplomatico
 Giovanni Correr (1673-1717) – patrizio Veneto, Capitano di Vicenza nel 1699, Podestà di Verona nel 1704
 Giovanni Correr (1798-1871) - podestà di Venezia in carica dal 1861 al 1871

Note